Il termine C10 o C-10 può riferirsi a:

 KC-10 Extender – una versione militare del McDonnell Douglas DC-10
 XC-10 Robin – usato dal corpo aereo dell'Esercito degli Stati Uniti per testare i voli radiocontrollati.
 HMS C10 – sottomarino britannico di classe C
 USS Detroit (C-10) – incrociatore protetto della Marina militare degli Stati Uniti
 C10 – standard internazionale per le dimensioni dei fogli di carta (28×40 mm), definito dall'ISO 216
 Chevrolet o GMC C-10 – designazione di modello per una linea di pickup
 C-10 – linguaggio di programmazione
 C10 – acciaio da costruzione
 C10 – codice ECO di alcune varianti della difesa francese nel gioco degli scacchi
 C10 – sigla della Comunità della Vallagarina del Trentino
 C10 – tomba dell'antico Egitto